Komenda (gemeente), gemeente in Slovenië
 Komenda (rivier), rivier in Ghana